Amphiro pacifica är en ringmaskart som beskrevs av Rullier 1972. Amphiro pacifica ingår i släktet Amphiro och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pacifica